Vranjska est un toponyme qui peut désigner :
Vranjska, un village de Bosnie-Herzégovine est situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Vranjska, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.